Albert Plasschaert ist der Name folgender Personen:
* Albert August Plasschaert (1866–1941), niederländischer Maler
 Albert Charles Auguste Plasschaert (1874–1941), niederländischer Kunstkritiker